Mäeküla puede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares de Estonia:

Mäeküla, localidad en el condado de Hilu.
Mäeküla, localidad en el municipio de Kambja.
Mäeküla, aldea en el condadod e Mulgi.
Mäeküla, aldea del municipio de Otepää.
Mäeküla, localidad del municipio de Põhja-Pärnumaa.
Mäeküla, aldea del municipio de Põhja-Sakala.
Mäeküla, localidad de la isla-municipio de Saaremaa.
Mäeküla, localidad en el condado de Türi.

Otros
Mäekülä, aldea del municipio de Võru.